South Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 South Beach (Florida)
 South Beach (New York)
 South Beach (Ohio)
 South Beach (Oregon)
 South Beach (Washington)

South Beach steht für:
 South Beach (Antarktika), Strand an der Pennell-Küste, Viktorialand, Ostantarktika
 South Beach (Miami Beach), Ortsteil von Miami Beach
 South Beach (1993), US-amerikanische Fernsehserie
 South Beach (2006), US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 South Beach Condominiums